Pirkko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pirkköyri, ö, Kymmenedalen, 
 Pirkko (ö i Finland), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar